Церковь Красного Евангелия ( — Кармир Аветаран;  — Кармир ванк, что означает «Красный монастырь»;  — Шамхорецоц Сурь Аствацацин екехеци, что означает Церковь Святой Богородицы шамхорцев) — полуразрушенная армянская церковь (ранее монастырь) XVIII века в районе Авлабар города Тбилиси, Грузия.

История 
Есть три версии даты постройки церкви: 1735, 1775 или 1808 год. Известно, что в XVIII веке монастырь был реконструирован.

Монастырский храм имел высоту в 40 метров и был самым высоким армянским храмом в Тбилиси. Сегодня он представляет собой всего лишь руины, также отсутствуют купола святыни.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Собор Аветаран

Кармир
Культовые сооружения по алфавиту
Армянские храмы Тбилиси